Шелепино — топоним:

 Московская область
 Шелепино (Московская область) — деревня в Дмитровском городском поселении

 Тульская область
 Большое Шелепино — деревня в Алексинском районе, центр Шелепинского сельского поселения
 Шелепино — бывшая деревня и имение помещиков Кисловских, ныне СПК Шелепино, административно в составе деревни Большое Шелепино в Алексинском районе
 Малое Шелепино — деревня в Алексинском районе, к югу от Большого Шелепина

 Ярославская область
 Шелепино (Рыбинский район Ярославской области) — деревня в Рыбинском районе
 Шелепино (Ярославский район) — деревня в Ярославском районе